Un yakuza est un membre d'une organisation mafieuse japonaise.
 Yakuza est une série de bande dessinée de François Corteggiani, Emmanuel Barison et des Color Twins.
 Yakuza est un groupe de metal avant-gardiste américain.
 Yakuza est une série de jeux vidéo de Sega dont :
 Yakuza est un jeu vidéo de Sega sur PlayStation 2.
 The Yakuza est un film de Sydney Pollack.